Giba pode ser:

 Giba (Sardenha): comuna italiana da região da Sardenha, na Itália
 Giba (voleibolista): Gilberto Amauri Godoy Filho
 Giba: Antônio Gilberto de Souza Maniaes, ex-futebolista e atual técnico de futebol.
 Giba Giba, músico brasileiro.
 Giba Um: Gilberto Luiz di Pierro, jornalista brasileiro.

Desambiguações de antropônimos